Arnošt Ludvík I. Sasko-Meiningenský (7. října 1672, Gotha – 24. listopadu 1724, Meiningen) byl od roku 1706 sasko-meiningenským vévodou.

Život 
Arnošt Ludvík se narodil ve městě Gotha jako nejstarší syn vévody Bernarda I. Sasko-Meiningenského a její první manželky Marie Hedviky Hesensko-Darmstadtské.

Po otcově smrti v roce 1706 zdědil společně s bratrem Fridrichem Vilémem a nevlastním bratrem Antonínem Ulrichem sasko-meiningenské vévodství. Jeho otec ve své závěti stanovil, že vévodství nikdy nebude rozděleno a že jej budou řídit společně jeho synové.

Nejstarší z bratrů, Arnošt Ludvík, usiloval o nastolení samosprávy pro sebe a své potomky. Neprodleně po smrti otce podepsal se svými bratry smlouvu; s ohledem na určité pobídky museli bratři nechat vládu vévodství v jeho rukou. Toto zavedení primogenitury však selhalo; jeho bratrům se podařilo po smrti Arnošta Ludvíka znovu vládnout a působili jako opatrovníci jeho synů.

Arnošt Ludvík zemřel 24. listopadu 1724 v Meinigenu.

Manželství a potomci 
Dvaatřicetiletý Arnošt Ludvík se poprvé oženil 19. září 1704 ve městě Gotha se svou o dva roky mladší sestřenicí Doroteou Marií Sasko-Gothajsko-Altenburskou. Manželé spolu měli pět dětí:

 Josef Bernard Sasko-Meiningenský (27. května 1706 – 22. března 1724)
 Fridrich August Sasko-Meiningenský (4. listopadu 1707 – 25. prosince 1707)
 Arnošt Ludvík II. Sasko-Meiningenský (8. srpna 1709 – 24. února 1729)
 Luisa Dorotea Sasko-Meiningenská (10. srpna 1710 – 22. října 1767) ⚭ 1729 vévoda Fridrich III. Sasko-Gothajsko-Altenburský (1699 - 1772)
 Karel Fridrich Sasko-Meiningenský (18. července 1712 – 28. března 1743)

Dorotea Marie 18. dubna 1713 zemřela a Arnošt Ludvík ovdověl. Následujícího roku, 3. června 1714, se na zámku Ehrenburg v Coburgu oženil s o dva roky mladší dvojnásobnou vdovou Alžbětou Žofií Braniborskou. Děti spolu neměli.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 7. října
Narození v roce 1672
Narození v Gotha
Úmrtí 24. listopadu
Úmrtí v roce 1724
Úmrtí v Meiningenu
Wettinové
Sasko-meiningenští vévodové
Generálové
Muži